Gęsia bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Gęsia (Parsęta) (dt. Gänsebach), Zufluss der Parsęta (Persante) in der Woiwodschaft Westpommern
 Gęsia (Stara Świna), Zufluss der Stara Świna (Alte Swine) in der Woiwodschaft Westpommern
 Gęsia (Wysoczyzna Elbląska) (Gänseberg), Berg der Wysoczyzna Elbląska (Elbinger Höhen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Gęsia Kępa (Behrensholm)
 Gęsia Szyja, Berg